Arnon Grünberg (1971-), romancier néerlandais
 Carl Grünberg (1861-1940), économiste allemand
 Elfriede Grünberg (1929-1942), victime de la Shoah
 Karl Grünberg (1891-1972), écrivain et journaliste allemand
 Klaus Grünberg (1941-), acteur allemand
 Martin Grünberg (1655-1706 ou 1707) architecte allemand
 Nisa Chevènement, née Grünberg, sculptrice
 Peter Grünberg (1939-2018), physicien allemand, lauréat du prix Nobel de physique

Toponyme 
 Grünberg (Hesse)

Patronyme allemand
Patronyme juif